La bataille de la vallée du Rhône peut désigner deux batailles de la Seconde Guerre mondiale :
 la bataille de la vallée du Rhône (1940), se déroulant en  entre les armées française et allemande, au cours de la bataille de France ;
 la bataille de Montélimar, se déroulant en  entre les armées allemande et alliées, au cours de la libération de la France.

Homonymie de batailles